Михаи́л Ко́нонов:
 Кононов, Михаил Борисович (1948—2009) — русский писатель, переводчик.
 Кононов, Михаил Дмитриевич (1906—1972) — Герой Советского Союза.
 Кононов, Михаил Иванович (1940—2007) — актёр театра и кино, народный артист России.
 Кононов, Михаил Константинович (1923—2005) — председатель Верховного Совета Карельской АССР.